Кройцлинген () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Кройцлинген.

Округ входит в кантон Тургау. Занимает площадь 129,17 км². Население 48 998 человек. Официальный код — 2005.

Коммуны округа 

В 2011 году в состав округа Кройцлинген вошли коммуны Раперсвилен и Заленштайн из упразднённого округа Штекборн.

Примечания 

Округа Тургау